Akentrogonida är en ordning av kräftdjur. Akentrogonida ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Akentrogonida 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rotfotingar
Akentrogonida